E-Ring steht für:
 E-Ring – Military Minds, eine US-amerikanische Fernsehserie
 eine Art von Sicherungsringen mit entfernter Ähnlichkeit zum Buchstaben E